Andrew Perne kan syfta på:

* Andrew Perne (omkring 1519–1589), engelsk präst och universitetsman
 Andrew Perne (1596–1654), engelsk präst med puritansk övertygelse